Чемпионат Египта по футболу 1959/1960 — 10-й чемпионат Египта, проходивший с 11 сентября 1959 по года 29 мая 1960 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1959/1960 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1959/1960 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1959 году
1960 год в Египте